Geoffrey Plaskitt – crickettista inglese
 James Plaskitt – politico britannico